W 1979 roku odbyła się 33. edycja Pucharu Wysp Owczych. Po raz pierwszy brały w nim udział wszystkie kluby z archipelagu, niezależnie od poziomu ligowego. Finał zakończył się wynikiem, dającym zwycięstwo drużynie HB Tórshavn nad NSÍ Runavík. Turniej miał trzy fazy:

 Runda wstępna
 Runda eliminacyjna (3 kolejki)
 Półfinały
 Runda finałowa

Uczestnicy 

W rozgrywkach Pucharu Wysp Owczych udział wzięło trzydzieści osiem drużyn ze wszystkich poziomów ligowych na archipelagu. Drużyny ówczesnego 3. deild wzięły udział w fazie wstępnej, pozostałe rozpoczynają od rundy eliminacyjnej.

Terminarz

Runda wstępna 

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 13 maja 1979

|}

W rundzie wstępnej zagrały drużyny z 3. deild 1979.

Runda eliminacyjna

1. kolejka 
W pierwszej kolejce zagrały pozostałe drużyny z 3. deild 1979 oraz drużyny awansujące z rundy wstępnej.

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 19 maja 1979

|}

2. kolejka 
W drugiej kolejce zagrały drużyny z 2. deild 1979 oraz drużyny awansujące z rundy wstępnej.

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 24 maja 1979

|}

3. kolejka 
W trzeciej kolejce zagrały drużyny z 1. deild 1979 oraz drużyny awansujące z drugiej kolejki.

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 4 czerwca 1979

|}

Runda finałowa

Ćwierćfinały 

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 17 czerwca 1979

|}

Półfinały

Pierwsze mecze

Rewanże

Finał

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

1979 w piłce nożnej
Puchar Wysp Owczych w piłce nożnej
1979 na Wyspach Owczych